Por Olimpíadas de Innsbruck você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Inverno de 1964, os 9º Jogos Olímpicos de Inverno.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1976, os 12º Jogos Olímpicos de Inverno.
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012, os 1º Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude.

Desambiguação
Innsbruck